Het ATP-toernooi van Indian Wells 2007 (met de officiële naam Pacific Life Open 2007) werd gespeeld van 7 tot en met 18 maart 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2007 trok 303.398 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema enkelspel
  Toernooischema dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells